George Abell peut désigner :
 George Ogden Abell (1927-1983), astronome américain ;
 George Abell (1904-1989), fonctionnaire.

Voir aussi
 George Abel (1916-1996), jouer de hockey sur glace